Edyl – urzędnik w starożytnym Rzymie
 Edyl (urzędnik w Krakowie) – staropolski urząd w dawnym Krakowie